Пламен Димов може да се отнася за:

 Пламен Димов (музикант)
 Пламен Димов (футболист)
 Пламен Димов (актьор)